ATCC steht für:
 Air Traffic Control Center, siehe Flugverkehrskontrolle
 American Type Culture Collection in Manassas, Virginia (USA), eine 1925 gegründete private gemeinnützige Organisation, die sich dem Erwerb, der Kultivierung und Abgabe von Zelllinien und Bakterienstämmen widmet.

 Asian Touring Car Championship
 American Touring Car Championship
 Australian Touring Car Championship - Vorgänger der V8 Supercar Championship

Abkürzung